Utmaningen kan avse:

 Utmaningen (film, 1958) – italiensk film från 1958 (originaltitel La sfida)
 Utmaningen (film, 1967) – amerikansk film från 1967 med Dean Martin och George Peppard (originaltitel Rough Night in Jericho)
 Utmaningen (film, 1979) – amerikansk film från 1979 med Jon Voight och Faye Dunaway (originaltitel The Champ)
 Utmaningen (film, 1994) – svensk TV-film från 1994 med Peter Andersson och Gösta Krantz
 Utmaningen (film, 1995) – amerikansk film från 1995 med Vincent Van Patten och Martin Sheen (originaltitel The Break)
 Utmaningen – en film från 1988 med Jean-Claude Van Damme, se Bloodsport